Newerkla ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Newerkla (* 1896; † 1973), österreichischer Aktivist der Zwischenkriegszeit und Liberalsozialist
 Johann Newerkla (* 1952), Prokurist und Objektmanager der Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG), Träger des Österreichischen Bauherrnpreises 2005
 Josef Newerkla (* 1948), österreichischer Autor und Theaterregisseur
 Nikolaus Newerkla (* 1974), österreichischer Musiker, Arrangeur und Ensembleleiter
 Stefan Michael Newerkla (* 1972), österreichischer Sprachwissenschaftler, Slawist und Philologe

Siehe auch:
 Nevrkla (Newrkla)